Biografies:
Hiram I, rei de Tir
Hiram Abif, esmentat a la Bíblia com a constructor del Temple de Salomó.
 Toponímia:
 Hiram (Geòrgia)
 Hiram (Maine)
 Hiram (Ohio)
 Miscel·lània: Hickory Hiram, comèdia muda estrenada el 1918.